Tabanou est un nom de famille, porté notamment par :
Franck Tabanou (1989-), footballeur français
Pierre Tabanou (1918-1989), homme politique français